Джереми Солнье (Сонье;  ; род. в 1976) — американский кинорежиссёр, оператор и сценарист.

В 2007 году он стал режиссёром и сценаристом фильма «Убийственная вечеринка», где одну из ролей исполнил его друг детства, Мэйкон Блэр.

В 2013 году он выпустил фильм «Катастрофа», который получил похвалу от критиков. Он удерживает рейтинг 96 % на Rotten Tomatoes и 77/100 на Metacritic. Фильм был номинирован на приз Джона Кассаветиса на церемонии премии «Независимый дух» 2015 года.

В 2015 году Солнье снял свой третий полнометражный фильм, триллер «Зелёная комната», где главные роли исполнили Патрик Стюарт, Антон Ельчин и Имоджен Путс.

Следующим фильмом Солнье станет адаптация романа 2014 года «Придержи тьму» Уильяма Джиральди для Netflix по сценарию Мэйкона Блэра.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Другие работы

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Кинооператоры США
Родившиеся в Алегзандрии (Виргиния)